't Roode Hert, windmolen in Oudorp
 Het Roode Hert (Princenhage), herberg in Princenhage